Master ou masters (de l', ) peut se référer à :

Aéronautique 
 Master désigne un avion militaire britannique de la Seconde Guerre mondiale.
 Master désigne un avion militaire italien du .

Audiovisuel 
 Master désigne la source originale d'un programme audiovisuel d'où sont issues les copies dites . Voir remastérisation.
 Master d'un CD, issu du mastering sera la source du matriçage servant à la duplication. Voir : Red Book ;
 Master d'un DVD, fichier informatique englobant tous les éléments qui serviront à la fabrication en série (duplication) ;
 PAD, (télévision) ;
 Master, plan couvrant l'ensemble des actions d'une scène dans un découpage technique.
 Master est un film américain de 2022.

Éducation 
Le master est un grade universitaire usuel dans le système anglo-saxon, ainsi que dans d'autres pays :
 dans les systèmes universitaires anglo-saxons, le master désigne un diplôme obtenu en deux ans après un baccalauréat universitaire. Le master exécutif ou le master of advanced studies en est l'équivalent obtenu par des personnes en milieu de carrière ;
 au Canada francophone, seul le terme de maitrise est utilisé, sans distinction de sens ;
 en Suisse francophone, le terme de master est utilisé, mais moins souvent que celui de maîtrise ;
 en Belgique, le terme de master est utilisé ;
 en France, le master est à la fois un diplôme délivré après habilitation nationale du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, et à la fois un grade universitaire de niveau Bac+5 ; le terme de maitrise désigne désormais la seule  du master. Le terme de diplôme d'études approfondies désignait un diplôme de Bac+5 qui était destiné à permettre une candidature en doctorat. Il se distinguait du diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) qui était aussi un diplôme de Bac+5 et visait à entrer directement dans le monde du travail.

Fonction 
  (Mistress pour une femme) est le nom donné aux directeurs de certains collèges britanniques, comme Balliol College, Girton College ou encore Pembroke College.

Musique 
 Master, groupe de death metal américain.
 Master Records, label musical créé par Irving Mills en 1937.
 Master of Puppets, un album (et un titre) du groupe Metallica.

Personnes 

 Colin Masters (né en 1947), neuropathologiste australien ;
 Edith Master, cavalière américaine ;
 Isabell Masters (1913-2011), cinq fois candidate à la présidence des États-Unis ;
 Joshua Masters, joueur de squash anglais ;
 Maxwell Tylden Masters, médecin et botaniste britannique ;
 Oksana Masters, sportive handisport américaine ;
 Rip Masters, personnage récurrent (lieutenant) des aventures de Rintintin, interprété par James Brown ;
 Robin Masters, personnage de la série Magnum;
 Sybilla Righton Masters (vers 1676-1720), inventrice américaine ;
 William Masters, sexologue américain.

Sciences 
 MASTER, sigle pour Meteoroid and Space Debris Terrestrial Environment Reference, un modèle d'environnement de débris spatiaux ;
 Master, élément de reconnaissance de la part des entreprises, en sciences humaines ;
 Mastercycler 5330, thermocycleur en biologie moléculaire ;

Informatique 
 Master logiciel, en informatique : intégration de différents composants logiciels (OS, intergiciels et applicatifs) en un seul, visant à simplifier et uniformiser l'installation d'ordinateurs d'un parc homogène.
 Master logiciel, développement informatique : la branche principale (ou Trunk, voir aussi Branche (gestion de configuration)) du développement du logiciel, qui est compilé pour générer l'exécutable du logiciel.

Sport 
 Masters de golf ;
 Masters de tennis masculin ;
 Masters de tennis féminin ;
 Masters 1000 (tennis masculin).

Marques 
 Master, bière produite par Pilsner Urquell ;
 Renault Master, véhicule utilitaire du groupe Renault.

Voir aussi 
 
 
 
 Rolex GMT-Master
Master

Références

Homonymie